Кальмиусский район — название административных единиц в Донецкой области:
 Кальмиусский район (Мариуполь)
 Кальмиусский район (Донецкая область)